Hugh Neville "Kork" Ballington (10 de abril de 1951, Salisbury, Rodesia del Sur) es un expiloto de motociclismo sudafricano, ha sido bicampeón del mundo de 250cc y 350cc en 1978 y 1979 con Kawasaki.

Resultados
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-
| Posición
| width=20| 1
| width=20| 2
| width=20| 3
| width=20| 4
| width=20| 5
| width=20| 6
| width=20| 7
| width=20| 8
| width=20| 9
| width=20| 10
|-
| | 15
| 12
| 10
| 8
| 6
| 5
| 4
| 3
| 2
| 1
|}

(Carreras en negrita' indica pole position, carreras en cursiva'' indica vuelta rápida)

Referencias 

Nacidos en Harare
Pilotos de motociclismo de Sudáfrica
Campeones de motociclismo de 250cc
Campeones del Campeonato Mundial de 350cc